Il singolare dell'Open Gaz de France 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–3 Julie Halard.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
 n/a
  Mary Pierce (secondo turno)
  Nathalie Tauziat (primo turno)

 Katerina Maleeva (semifinali) 
 Leila Meskhi (semifinali) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Julie Halard (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1994